Дён-сюр-Орон:

 Дён-сюр-Орон — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер.
 Дён-сюр-Орон — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер.